Le nom Nanatsuboshi (en japonais Sept Étoiles) peut faire référence à :
 Nanatsuboshi, un groupe de J-Pop
 Nanatsuboshi in Kyūshū, un train de luxe japonais.